Goyanes ist der Familienname folgender Personen:

 Concha Goyanes (1946–2016), spanische Schauspielerin
 Manuel J. Goyanes (1913–1983), spanischer Filmproduzent
 Mariano Baquero Goyanes (1923–1984), spanischer Romanist und Hispanist